Cuatro Vientos – quartiere di Madrid
 Cuatro Vientos – stazione della metropolitana di Madrid
 Aeroporto di Madrid-Cuatro Vientos – aeroporto spagnolo